Andre Jamal Drummond (ur. 10 sierpnia 1993 w Mount Vernon) – amerykański zawodowy koszykarz, występujący na pozycji środkowego, obecnie zawodnik Chicago Bulls.

Karierę koszykarską rozpoczął podczas studiów na uniwersytecie Connecticut. Po roku studiów zgłosił się do draftu NBA 2012, w którym to został wybrany z numerem 9 przez Detroit Pistons.

6 lutego 2020 w wyniku wymiany trafił do Cleveland Cavaliers. 26 marca 2021 opuścił klub poprzez wykupienie kontraktu. Dwa dni później zawarł umowę z Los Angeles Lakers.

4 sierpnia 2021 został zawodnikiem Philadelphia 76ers. 

10 lutego 2022 został wytransferowany do Brooklyn Nets.

6 lipca 2022 roku podpisał jako wolny agent NBA dwuletni kontrakt z drużyną Chicago Bulls

Osiągnięcia 
Stan na 13 lutego 2022, na podstawie, o ile nie zaznaczono inaczej.
 NCAA
 Uczestnik turnieju NCAA (2012)
 Zaliczony do I składu debiutantów konferencji American Athletic (AAC - 2012)

 NBA
 MVP:
 MVP Rising Stars Challenge (2014)
 tygodnia (2.11.2015, 9.11.2015)
 Zaliczony do:
 II składu debiutantów (2013)
 I składu letniej ligi NBA w Orlando (2013)
 Uczestnik:
 meczu gwiazd NBA (2016, 2018)
 Rising Stars Challenge (2013, 2014)
 konkursu wsadów (2016)
 Skills Challenge (2018)
 Lider sezonu regularnego w średniej zbiórek (2016, 2018–2020)

 Reprezentacja
 Mistrz:
 świata (2014)
 świata U-17 (2010)
 Ameryki U–16 (2009)

Statystyki w NBA 

Na podstawie Basketball-Reference.com 
Stan na koniec sezonu 2019/20

Sezon regularny

Play-offy

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie NBA 

Amerykańscy koszykarze
Koszykarze Detroit Pistons
Koszykarze Cleveland Cavaliers
Koszykarze Connecticut Huskies
Koszykarze Los Angeles Lakers
Koszykarze Philadelphia 76ers
Koszykarze Brooklyn Nets
Koszykarze Chicago Bulls
NBA All-Stars
Urodzeni w 1993
Ludzie urodzeni w Mount Vernon (Nowy Jork)